La Coppa dei Campioni 1965-1966, undicesima edizione del torneo calcistico, vede la partecipazione di 31 squadre. Il torneo venne vinto per la sesta volta dal , che sconfisse in finale il .

Risultati

Tabellone

Primo turno 
 Inter

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellini

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1966
 Coppa delle Coppe 1965-1966
 Coppa delle Fiere 1965-1966

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
Edizioni della Coppa dei Campioni